Пале́рмский ка́мень — один из семи фрагментов стелы из чёрного базальта, содержащей список египетских фараонов Древнего царства, начиная с Первой династии до первых представителей Пятой династии, и важных событий каждого года их царствования. Создан, вероятно, во времена Пятой династии (примерно 2392—2283 гг. до н. э.). Важнейший источник по истории Древнего царства. Хранится в Палермском региональном археологическом музее, с чем и связано его название.

История происхождения 
Был приобретён приблизительно в 1859 году итальянцем Фердинандо Гаудиано или его отцом. Обстоятельства, окружающие его открытие, остаются невыясненными. Камень был пожертвован Археологическому музею в Палермо 19 октября 1877 года, где ему дали регистрационный номер 1028. В 1895 году этот музей хотел отдать Палермский камень в музей Каира в обмен на коллекцию египетских артефактов, но в связи с возросшим интересом к камню музей отклонил это предложение.

Первые исследования 
Эдуар-Анри Навилль прокомментировал возможное происхождение, заметив частые ссылки на Гелиополь в летописи V династии, и предположил, что камень первоначально предназначался для храма Ра в Гелиополе. Палермский камень имеет размеры в высоту 43,5 см, и в ширину 25 см, толщина камня изменяется между 5,1 см и 6,5 см. Шефер в 1902 году назвал материал Палерского камня амфиболитом (роговым сланцем). Брэстед пришёл к заключению, что Палермский камень был вырезан из «того же самого чёрного камня, с идентичной характерной бороздчатостью на сломанной поверхности». Клагетт назвал камень «чёрным диоритом». На основе наблюдаемых различий в эпиграфике между лицевой и обратной сторонами Черезов в 1960 году предположил, что лицевая сторона Палермского камня была вырезана в IV династии, а обратная сторона несколько позднее, при V династии в царствование Нефериркара. Косвенно, Гардинер в 1961 году датировал летопись царствованием Ниусерра. Видеман в 1885 году датировал памятник началом VI династии.

Работы по изучению 
В течение тридцати шести лет после того как был приобретён Палермский камень, его существование игнорировалось. В 1865 году семья Гаудиано разрешила сделать фотолитографию или оттиск надписей. Изображения надписей привлекли во внимание Эммануэля Руже, и он мимоходом упомянул Палермский камень в книге, изданной год спустя. Эти данные были отмечены Льеблейном в 1873 году и итальянцем Росси в 1878 году. Камень был впоследствии исследован двумя немецкими учёными Эйзенлором и Видеманом в 1885 году. Последний отметил имя фараона Хуни в летописи Нефериркара на обратной стороне, по ошибке думая, что Хуни было вторым именем фараона Нефериркара.

В 1895 году итальянский египтолог А. Пеллегрини опубликовал первую статью о камне в местном сицилийском археологическом журнале.

Первое монументальное исследование Палермского камня было издано в 1902 году немецким египтологом Генрихом Шефером.

Первый подробный комментарий относительно летописи, дополняющий работу Шефера, издан швейцарским египтологом Навиллем в 1903 году.

Немецкий учёный Курт Зете предпринял первую попытку восстановления длины Палермского камня, основанной на измерениях в разных регистрах и длины царствований, основанной на поздних списках царей и списках Манефона.

Немецкий учёный Эдуард Мейер занимался календарной и хронологической информацией.

Первый перевод Палермского камня на английский язык был выполнен только в 1906 году, американским египтологом Джеймсом Генри Брэстедом.

В обзорной статье английский учёный Ф. У. Рид в 1916 году сделал несколько дополнительных комментариев к Палермскому камню.

Джеймс Генри Брэстед полагал, что Египет был объединен в Преддинастическое время линией нижнеегипетских царей.

Советский египтолог Евгений Викентьевич Черезов в 1960 году сравнил иероглифы на обеих сторонах камня и высказал мнение, что лицевая и обратная сторона были написаны в разные времена разными писцами.

В 1961 году немецкий египтолог Вернер Кайзер предложил подробный анализ летописи и полную реконструкцию.

В короткой статье В. Хельк обратился к вероятной дате фрагментов летописи. Признавая, что никакого заключительного ответа не будет достигнуто, Хельк сделал утвердительный пример датированный XXV династией, цитируя как параллель с камнем Шабако (теология Мемфиса). Хельк размышлял, что камень летописи, возможно первоначально был написан с низу вверх или вниз с одной и другой стороны.

В Египетском музее находятся другие 5 камней этой летописи, известные как Каирские камни, и один обломок в Лондоне — Лондонский фрагмент.

Описание 
Надписи состоят из прямоугольных отделений, и горизонтальных рядов или регистров. Ширина отделений показывает некоторое изменение в пределах регистра, и изменяется только между ними. Летопись IV и V династий характеризуется значительно большими и широкими отделениями и следовательно более обширными записями, чем летопись первых трёх династий. Отделения верхнего ряда показывают очень простые записи; каждый содержит имя фараона с сидящей ниже царской фигурой. В других регистрах правая сторона каждого отделения изгибается формой иероглифического знака «Год» (rnpt) и представляет год царствования фараона. В пределах каждого года делались записи основных событий. Другими словами, определённое отделение начинается на новый год.

Один ли это памятник? 
Были дебаты о том, один ли это камень.
Даресси отметил различную толщину Каирского фрагмента № 4 и маленьких знаков на его поверхности. Ф. Питри в письме отметил, что Каирский фрагмент № 1 и Палермский камень были вырезаны разными резаками.
Сохранившиеся фрагменты летописи наверняка представляют собой более чем один летописный камень. Однако без подробного петрографического анализа всех шести фрагментов кажется маловероятным решить данную проблему.

Переводы на русский язык 
 Из древнеегипетских анналов (пер. И. С. Кацнельсона) // Хрестоматия по истории Древнего Мира. Т. 1. М., 1950. С. 30-32.
 Древнеегипетская летопись («Палермский камень») (пер. Н. С. Петровского) // Хрестоматия по истории Древнего Востока. М., 1963. С. 14-26.

См. также 
 Абидосский список
 Саккарский список
 Царский список Карнака
 Туринский царский канон

Ссылки 
 Фотографии Палермского камня и других летописных фрагментов Старого царства
 Библиография русских работ о Палермском камне

Литература 
 ROUSSEAU, Jean, A propos de la pierre de Palerme, DE 39 (1997), 81-84. (fig., tables).
 IGNATJEVA, Lilia, New Data for Early Egyptian Chronology, DE 37 (1997), 11-22. (fig., tables).
 PRUSAKOV, D.B., Ob odnoj «fikcii» Palermskogo kamnja, VDI 3 (218), 1996, 73-76, (fig.).
 BAUD, Michel and Vassil DOBREV, De nouvelles annales de l’Ancien Empire égyptien. Une «Pierre de Palerme» pour la VIe dynastie, BIFAO 95 (1995), 23-92. (pl. incl. folding).
 ALTENMÜLLER, Hartwig, Die «Abgaben» aus dem 2. Jahr des Userkaf, in: Gedenkschrift Barta, 37-48. (fig.).
 HENFLING, Edwin, Nilflutnotation und Thronwechsel von König Semerchet zu König Qaa der I. Dynastie. Fragment Kairo I 3,9 des Annalensteins, in: Quaerentes scientiam. Festgabe Westendorf, 55-61. (table).
 O’MARA, Patrick F., Historiographies (Ancient and Modern) of the Archaic Period. Part II: Resolving the Palermo Stone as a Rational Structure, DE 7 (1987), 37-49. (fig.).
 HELCK, Wolfgang, Untersuchungen zur Thinitenzeit, Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1987 = Ägyptologische Abhandlungen, 45. (21 x 30 cm; VII, 289 p., fig. incl. folding, plan, maps).
 O’MARA, Patrick F., The Chronology of the Palermo and Turin Canons, La Canada, California, Paulette Publishing Co., [1980] (20.4 x 26.1 cm; VII + 160 p., 9 fig., 23 tables) = Studies in the Structural Archaeology of Ancient Egypt, 2.
 O’MARA, Patrick F., The Palermo Stone and the Archaic Kings of Egypt, La Canada, Calif., Paulette Publishing Co., [1979] (20.4 x 26.1 cm; XVII + 208 p., 49 fig., 9 tables, 1 diagram) = Studies in the Structural Archaeology of Ancient Egypt, [1].
 HELCK, Wolfgang, Bemerkungen zum Annalenstein, MDAIK 30 (1974), 31-35.
 SCHOTT, Siegfried, «Jahr 15» am Rande einer Inventartafel aus Heliopolis. Zur Jahreszählung altägyptischer Annalen, Festschrift Ricke 65-73.
 ROUSSEAU-LIESSENS, A., Le dossier secret du Nil et la Pierre de Palerme, Bruxelles, Vromant, [1970] (13.1 x 18.5 cm; 96 p., 1 map, 17 ill., 8 fig.).
 GIUSTOLISI, Vittorio, La «Pietra di Palermo» e la cronologia dell’Antico Regno, Sicilia archeologica. Rassegna periodica di studi, notizie e documentazione a cura dell’Ente Provinciale per il Turismo di Trapani, Anno Secondo 5 (Mars 1969), 38-55.
 GIUSTOLISI, Vittorio, La «Pietra di Palermo» e la cronologia dell' Antico Regno, Sicilia archeologica. Rassegna periodica di studi, notizie et documentazione a cura dell’Ente Provinciale per il Turismo di Trapani, Anno primo 4 (Dicembre 1968), 5-14.
 de CENIVAL, Jean-Louis, Un nouveau fragment de la Pierre de Palerme, BSFE No. 44 (Décembre 1965), 13-17 (1 fig.).
 Drevnejšaja letopis' «Palermskij kamen'» i dokumenty Drevnego carstva Egipta, in: Drevnij Egipet [1960], 261—272.
 GODRON, Gérard, Quel est le lieu de provenance de la «Pierre de Palerme»?, CdE XXVII, N° 53 (1952), 17-22.
 Read, Frederick William: Nouvelles remarques sur la pierre de Palerme. — In: BIFAO 12 (1916) 215—222
 Daressy, Georges: La pierre de Palerme et la chronologie de l’Ancien Empire. — In: BIFAO 12 (1916) 161—214
 Gauthier, Henri: Quatre nouveaux fragments de la pierre de Palerme. — In: Le Musée égyptien / publ. par G. Maspero. T. 3. — Le Caire : Impr. de l’IFAO, 1915. — S. 29-53, 8 Taf.
 Newberry, Percy Edward: King Udy-mu (Den) and the Palermo stone / Percy E. Newberry ; G. A. Wainwright. — In: AE (1914) 148—155
 Maspero, Gaston: Le protocole royal des Thinites sur la pierre de Palerme. — In: RecTrav 36 (1914) 152
 Hertz, Amélia: Einige Bemerkungen über den Thronwechsel im Alten Reich wie er auf dem Stein von Palermo dargestellt ist / Amélie Hertz. — In: RecTrav 36 (1914) 101—103
 Gauthier, Henri: Quatre fragments nouveaux de la pierre de Palérme au Musée du Caire. — In: CRAIBL (1914) 489—496, 1 Taf.
 Bauer, Adolf: Damnatio memoriae auf dem «Stein von Palermo». — In: Klio 8 (1908) 69-72
 Naville, Édouard: La pierre de Palerme. — In: Verhandlungen des XIII. Internationalen Orientalisten-Kongresses, Hamburg, September 1902. — Leiden : Brill, 1904. — S. 326—327 ; 8º
 Naville, Édouard: La pierre de Palerme. — In: RecTrav 25 (1903) 64-81, 2 Taf.

Примечания

Ссылки 

Древнеегипетские стелы и надписи
Списки фараонов
V династия Египта